Müry ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Müry (1910–2005), Schweizer Musikwissenschaftler und Journalist
 Andres Müry (* 1948), Schweizer Theaterwissenschaftler und Publizist

 Johann Emil Müry (1843–1923), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP und Bürger- und Gewerbepartei)
 Thomas Müry (* 1945), Schweizer Politiker (LDP)

Siehe auch:
 Müry Salzmann Verlag
 Mury
 Müri
 Mühry